1166 Sakuntala – asteroide della fascia principale
 Sakùntala – opera in tre atti di Franco Alfano 
 Il riconoscimento di Sakùntala – dramma in sanscrito di Kālidāsa
 Sakuntala – scultura di Camille Claudel

Pagine correlate

 Shakuntala (disambigua)